Ostrowczyce (obwód grodzieński)
 Ostrowczyce (obwód miński)